Grützner ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard von Grützner (1846–1925), deutscher Genremaler
 Emil Grützner (1841–1888), deutscher Industrieller und Mitglied des deutschen Reichstags
 Erich Grützner (1910–2001), deutscher Gewerkschafter und SED-Funktionär.
 Heinrich Grützner (1905–1974), Ministerialrat im Bundesministerium der Justiz
 Henriette Fee Grützner (* 1987), deutsche Schauspielerin und Rundfunkmoderatorin
 Karl August Emil Grützner (1841–1888), deutscher Industrieller
 Lothar Grützner (1926–2018), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Paul von Grützner (1847–1919), deutscher Physiologe
 Rosemarie Grützner, deutsche Kommunalpolitikerin (SPD)
 Stefan Grützner (* 1948), deutscher Gewichtheber
 Walther Grützner (1881–1951), deutscher Verwaltungsjurist (SPD)

Siehe auch:

 Grützner-Villa